Jméno a příjmení Josef Holý má více nositelů:

 Josef Holý (varhaník) - český varhaník a skladatel (1853–1931)
 Josef Holý (politik) – český politik a spisovatel (1874–1928)
 Josef Holý (skladatel) – český skladatel (1908–1978), pohřbený na Vyšehradě v Praze
Josef Holý (programátor) – český programátor, zakladatel několika startupů a publicista

Reference